Њутн се може односити на:

 Исак Њутн, енглески физичар, математичар, астроном, алхемичар и филозоф
 Њутн (јединица), је СИ јединица силе